Die Spor Toto Türkiye 3. Futbol Ligi 2006/07 war die sechste Spielzeit der vierthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 7. September 2005 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 29. April 2006 mit dem 30. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 2006/07 wurde die TFF 3. Lig wie in der Vorsaison auch als eine viergleisige Liga gespielt. Die Gesamtmannschaftszahl wurde bei 64 beibehalten. Diese 64 Mannschaft spielten in vier Gruppen mit jeweils 16 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die Amateurliga. Alle Erst- und Zweitplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die Teams auf den zwei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen in die Regionale Amateurliga abstiegen.

Im Gegensatz zur Vorsaison wurde im Anschluss der Ligaphase in einer nachfolgenden Playoffphase nicht ein weiterer Aufsteiger indirekt im K.-o.-System ermittelt, sondern zwei. Dabei qualifizierten die Dritt- und Viertplatzierten aller Gruppen für die Playoffs und spielten hier die zwei weiteren Aufsteiger auf.

Teilnehmerzusammensetzung 
Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 47 Mannschaften die zehn Absteiger aus der TFF 2. Lig Yıldırım Bosnaspor, Üsküdar Anadolu 1908 SK, Aydınspor, Adanaspor, Aksarayspor, Bursa Merinosspor, Ankara Demirspor, Zonguldakspor, Osmaniyespor, Batman Petrolspor die sieben Neulinge Belediye Vanspor, Bağlum Belediyespor, Sürmenespor, Bozüyükspor, Balıkesirspor, Tepecik Belediyespor, Orhangazi Gençlerbirliği hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der TFF 3. Lig teilnehmen.

Saisonverlauf

Ligaphase 
Diyarbakır BB Diskispor (Gruppe 1), Araklıspor (Gruppe 2), Bozüyükspor (Gruppe 3), Gaziosmanpaşaspor (Gruppe 4) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Zudem stiegen als Zweitplatzierte Adanaspor, EGO Spor, Afyonkarahisarspor und Tepecik Belediyespor auf.

Als Absteiger standen zum Saisonende Osmaniyespor, Karamanspor (Gruppe 1), Demir Çelik Divriğispor, Iğdırspor (Gruppe 2), Göztepe Izmir, Sidespor (Gruppe 3) und Çorluspor, Bakırköyspor (Gruppe 4) fest.

Playoffphase 
Mit dem Erreichen des 3. bzw. 4. Tabellenplatzes qualifizierten sich Mersin BB FK, Aksarayspor (Gruppe 1), Bulancakspor (Gruppe 2), Değirmenderespor, Ofspor, Aliağa Belediyespor, Bursa Merinosspor (Gruppe 3), Alibeyköy SK und Gölcükspor (Gruppe 4) für die Teilnahme an den Playoffs. In der Playoffphase sollten diese vier Mannschaften in zwei separaten Playoffgleisen mit jeweils zwei Etappen den letzten Aufsteiger bestimmen, wobei die Playoffs als neutralen Ort für alle Teams in Ankara stattfanden. Per Losverfahren trafen in den Halbfinalbegegnungen des 1. Playoffzweiges Aksarayspor auf Aliağa Belediyespor und Değirmenderespor auf Bursa Merinosspor. In den Halbfinalbegegnungen des zweiten Playoffzweiges traf Bulancakspor auf Alibeyköy SK und Gölcükspor auf Mersin BB FK.

Alle Playoffspiele wurden zwischen dem 7. Mai und dem 26. Mai 2007 im Cebeci İnönü Stadı gespielt. Im 1. Playoffzweig setzt sich Aliağa Belediyespor im Halbfinalspiel mit 6:1 Aksarayspor durch, während in der anderen Halbfinalbegegnung Değirmenderespor durch ein 2:1 über Bursa Merinosspor das Playofffinale erreichte. Im 2. Playoffzweig erreichten in den Halbfinalspielen Alibeyköy durch eine 2:1-Sieg gegen Bulancakspor das Finale, während Gölcükspor durch ein Elfmeterschießen sich gegen Mersin BB FK durchsetzte.

Im 1. Finale setzte sich Değirmenderespor durch Elfmeterschießen gegen Aliağa Belediyespor durch und stieg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die TFF 2. Lig auf. Das 2. Finale entschied  Alibeyköy mit 4:3 über Gölcükspor für sich und stieg in die 2. Lig auf.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle

Play-offs 
Die Spiele fanden im Cebeci İnönü Stadı in Ankara statt.

1. Play-off-Gleis 
Halbfinale

|}

Finale

|}
Değirmenderespor stieg damit in die TFF Lig B 2007/08 auf.

2. Play-off-Gleis 
Halbfinale

|}

Finale

|}
Alibeyköy SK stieg damit in die TFF Lig B 2007/08 auf.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org vierthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Internetpräsenz der Spor Toto 3. Lig 2006/07 auf tff.org (türkisch)
 Spor Toto 3. Lig 2006/07 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

2006/07
Fußballsaison 2006/07